Vericrustacea – hipotetyczny klad stawonogów obejmujący skrzelonogi, widłonogi, pancerzowce i Thecostraca.

W wynikach molekularnej analizy filogenetycznej Regiera i innych z 2010 roku pancerzowce i Thecostraca utworzyły klad Communostraca, który z zajął siostrzaną pozycję względem widłonogów, tworząc z nimi większy klad Multicrustacea. Siostrzaną pozycję do Multicrustacea zajęły skrzelonogi – tworzony przez te dwie grupy klad autorzy nazwali Vericrustacea. Znalazł się on wśród Altocrustacea jako grupa siostrzana dla rozpoznanego w tejże analizie kladu Miracrustacea.

Późniejsze molekularne oraz molekularno-morfologiczne analizy filogenetyczne nie potwierdziły monofiletyzmu Vericrustacea. Klad taki nie został rozpoznany w wynikach: Oakley’a i innych z 2013, Rota-Stabelliego i innych z 2013, Schwentnera i innych z 2017, Schwentnera i innych z 2018 ani Lozano-Fernandeza i innych z 2019. W nowszych analizach najczęstszą alternatywą jest umieszczanie skrzelonogów wraz z podkowiastogłowymi, łopatonogami i sześcionogami w kladzie Allotriocarida (łopatonogi i sześcionogi zwykle tworzą w jego obrębie klad Labiocarida). Natomiast widłonogi, pancerzowce i Thecostraca pozostają w kladzie Multicrustacea.

Przypisy 

Stawonogi